Ròia, en francès la Roya, riu en els límits entre França i Itàlia.
 Tuqueta Roya, muntanya de la província d'Osca (Aragó).
 Penya Roya, muntanya de 2.578 metres a la província d'Osca (Aragó).